Wessela Dolyna (ukrainisch ; russische Entsprechung Весёлая Долина/Wessjolaja Dolina) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Wessela Dolyna (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Wessela Dolyna (Bachmut, Sajzewe), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Sajzewe
 Wessela Dolyna (Bachmut, Olchowatka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Olchowatka
 Wessela Dolyna (Bolhrad), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad
 Wessela Dolyna (Hlobyne), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne
 Wessela Dolyna (Lypowa Dolyna, Moskowske), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, Landratsgemeinde Moskowske
 Wessela Dolyna (Lypowa Dolyna, Podilky), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, Landratsgemeinde Podilky